La famille Dorange ou d'Orange est une famille bourgeoise subsistante d'origine bretonne.

Histoire 

Déjà présente en Bretagne, dès le XIVème siècle, la famille Dorange est une famille d'ancienne bourgeoisie originaire de Bretagne, pour laquelle on retrouve des actes et dont les liens certains sont établis depuis Louis Dorange (1652-1732), époux de Jacqueline Malbaut, bourgeois de Fougères, (Ille-et-Vilaine).

Généalogie simplifiée 

Gilles-Louis Dorange (né en 1703), était bourgeois de Fougères. 
Joseph Augustin Dorange (né en 1740), était bourgeois de Fougères. 
Louis Dorange (né en 1763), était bourgeois de Fougères. 
Augustin Dorange (né en 1791), était bourgeois de Fougères. 
Augustin Jean Dorange (né en 1816), était conservateur de la bibliothèque municipale de Tours, (Indre-et-Loire). 
Magloire Georges François Dorange (1827-1898), était avocat près la Cour d'Appel de Rennes, ancien bâtonnier de l'Ordre; avocat-conseil de leurs éminences, les cardinaux Godefroy Brossay-Saint-Marc et Charles-Philippe Place, archevêques de Rennes. Il était propriétaire du domaine d'Orange et des ruines de sa forteresse, dans la commune de Vieux-Vy-sur-Couesnon, (Ille-et-Vilaine). Certains de ses descendants actuels portent le nom d'Orange, en souvenir de cette possession. 
André Thomas Marie Magloire Dorange (1864-1900), était capitaine au 2ème Chasseurs à cheval de Pontivy, chevalier de la Légion d'honneur. 
Georges Marie Joseph Magloire Dorange (1868-1937), était avocat près la Cour d'Appel de Rennes. 
Son fils, Jean Magloire Dorange (1911-1941), chef de l'École de pilotage de Saint-Brieuc, (Côtes-d'Armor), est mort pour la France, fusillé par les Allemands le , lors d'une tentative de traversée de la Manche pour rejoindre les Forces françaises libres du Général de Gaulle en Angleterre.

Armes de la famille Dorange

 (de Magny -Nobiliaire universel-1874).

Notes et références

Article connexe
 Liste de familles subsistantes d'ancienne bourgeoisie française

Dorange